Fennell ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Fennell (1920–1988), britischer Film- und Fernsehproduzent
 Brian Fennell (* 1983), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Emerald Fennell (* 1985),  britische Filmschauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Frederick Fennell (1914–2004), US-amerikanischer Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Helen Beatrice May Joseph, Geburtsname von Helen Joseph (Aktivistin) (1905–1992), südafrikanische Apartheidgegnerin und Schriftstellerin
 John Fennell (* 1995), kanadischer Rennrodler
 Nuala Fennell (1935–2009), irische Frauenaktivistin, Politikerin und Unternehmerin
 Royal-Dominique Fennell (* 1989), deutsch-US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fennel